Jméno a příjmení Miroslav Vaněk nosí více osob:

 Miroslav Vaněk (* 1961) – český moderní historik
 Miroslav Vaněk (fotbalista) (??-1949) – český fotbalista
 Miroslav Vaněk (fotbalista Židenic) (* 1922) – český fotbalista

Související články 
 Miroslav
 Vaněk